«Фраккия против Дракулы» () — итальянский кинофильм-комедия режиссёра Нери Паренти, снятый в 1985 году. Пародия на фильмы про Дракулу.

Сюжет 
Джандоменико Фраккия — застенчивый агент по продаже недвижимости — толстый и очень пугливый: он боится даже страшных сцен в кино. Он получает ультиматум: или он наконец-то продаст хоть одному клиенту хоть один дом, или вылетит с работы. Фраккия наконец находит клиента и едет в Трансильванию, чтобы продать старинное поместье графа Дракулы. Однако Дракула оказывается вампиром, Князем Тьмы, да к тому же он имеет симпатичную родственницу, тоже вампиршу, теплые чувства к которой питает Франкенштейн — личный адвокат графа. Вампирша же не разделяет его чувства и, по воле случая, пытается влюбить в себя одного из объявившихся гостей — Фраккию. Меж тем Каспер Лабинский — благородный и самоуверенный охотник на вампиров, пытается убить Дракулу, но совершает опрометчивый шаг, погибая от рук вампирши. Луна — сестра Каспера, клянется отомстить за брата и проникает в замок легендарного вампира. Впоследствии она помогает Фраккии и его клиенту выбраться оттуда и в самый последний момент агент по недвижимости пронзает графа зонтиком прямо в сердце. В момент, когда могущественного вампира покидают силы, Фраккия… просыпается в кинотеатре. В финальной сцене Дракула смеется и экран растекается кровью.

Создание фильма 
Фильм снят в основном в студии, но экстерьеры снимали в замке Фенис в Валле-д’Аоста. Кроме того, это последний фильм, в котором появляется Аня Пьерони. Актриса прервала свою карьеру на этом фильме.

В ролях 
 Паоло Вилладжо — Фраккия
 Эдмунд Пердом — граф Дракула
 Джиджи Редер — Филини
 Ания Пьерони — графиня Онирия
 Федерика Брайон — Стефания
 Джузеппе Чедерна — Борис
 Сюзанна Мартинкова — Катарина
 Андреа Гнеччо — Каспар
 Филиппо Де Гара — мажордом
 Романо Пуппо — Франкенштейн
 Изабелла Феррари — Луна
 Плинио Фернандо — Клема

Интересные факты 
 Фильм, который смотрит Фраккия в кинотеатре — Возвращение живых мертвецов.

Премьеры 
 Италия — 20 декабря 1985
 Германия — 15 сентября 1987

См. также 
 Роман Брэма Стокера «Дракула»

Ссылки 

Кинокомедии 1985 года
Чёрные комедии Италии
Фильмы о Дракуле
Кинопародии
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 1985 года
Фильмы о Франкенштейне
Фильмы Нери Паренти